Franciaország
Quézac, település Cantal megyében
Quézac, település Lozère megyében